Dothiorella — рід грибів родини Botryosphaeriaceae. Класифіковано у 1880 році.

Класифікація 
До роду Dothiorella відносять 394 видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1880. Conspectus generum fungorum Italiae inferiorum nempe ad Sphaeropsideas, Melanconieas et Hyphomyceteas pertinentium systemate sporologico dispositorum. Michelia. 2(6):1-38 - P.5

Роди грибів